

Nom de famille 
 Eva Ramstedt (1879-1974), physicienne suédoise ;
 Gustaf John Ramstedt (1873-1950), diplomate et érudit finlandais ;
 Johan Ramstedt (1852-1935), homme politique suédois.

Toponymes 
 Ramstedt, bourgade allemande.

Patronyme suédois